ACA 131: Абдулвахабов - Диас — турнир по смешанным единоборствам, организованный ACA, состоявшийся 5 ноября 2021 года в Москве, Россия.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован титульный бой в лёгком весе, в котором встретятся российский чемпион Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразилец Хакран Диас.

Предыстория 
Мероприятие возглавил бой между чемпионом ACA в лёгком весе Абдул-Азизом Абдулвахабовым и бывшим бойцом UFC Хакреном Диасом. На пути к бою за титул Диас одолел Устармагомеда Гаджидаудова и Амирхана Адаева.

Со-главным событием стал бой за титул в в полулёгком весе, где чемпиону ACA Магомедрасулу Хасбулаеву предстоит сразиться с Рамазаном Кишевом за титул чемпиона мира ACA в полулёгком весе. Кишев на пути к бою за титул одолел Курбана Тайгибова и Асхаба Зулаева.

На мероприятии также должны были встретиться Франсимар Баррозу и Адам Богатырёв, но Баррозу снялся с боя и был заменён на бразильского бойца Джеронимо Дос Сантоса.

Также на турнире должны были встретиться Александр Матмуратов и Айнди Умаханов, но был отменён.

Также был отменён бой между Амирханом Гулиевым и Олегом Оленичевым, в связи травмой второго. Бойца заменил украинский боец Василий Бабич, к моменту боя не выступавший уже полтора года.

Анонсированные бои

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы получили бонусы:

 50 000 долларов за лучшее выступление вечера: Алан Гомес
 Бонус $5000 за досрочную победу: Мухамед Аушев, Михаил Долгов, Адам Богатырев, Иван Штырков, Магомедрасул Хасбулаев

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования по смешанным единоборствам
Турниры Absolute Championship Akhmat